Slovo hobit (v anglickém originále hobbit) bylo vytvořeno spisovatelem J. R. R. Tolkienem) a má několik významů:
 hobit – příslušník fiktivní humanoidní rasy z děl J. R. R. Tolkiena, vyznačující se malým vzrůstem

literatura
 Hobit aneb cesta tam a zase zpátky – dětský román J. R. R. Tolkiena z roku 1937

film a televize
 Hobit (film 1966) – československo-americký krátký animovaný film Adolfa Borna volně podle knihy J. R. R. Tolkiena
 Hobit (film 1977) – japonsko-americký animovaný film na motivy knihy J. R. R. Tolkiena
 Hobit (film 1985) – sovětský hraný film na motivy knihy J. R. R. Tolkiena
 Hobit (seriál) – finský devítidílný televizní seriál na motivy knihy J. R. R. Tolkiena
 Hobit (South Park) – epizoda z amerického seriálu Městečko South Park z roku 2013
 Hobit: Neočekávaná cesta – první část filmové trilogie Petera Jacksona z roku 2012 na motivy knihy J. R. R. Tolkiena 
 Hobit: Šmakova dračí poušť – druhá část filmové trilogie Petera Jacksona z roku 2013 na motivy knihy J. R. R. Tolkiena 
 Hobit: Bitva pěti armád – třetí část filmové trilogie Petera Jacksona z roku 2014 na motivy knihy J. R. R. Tolkiena 

antropologie
 Homo floresiensis, tj. člověk floreský – neoficiální označení pro tento (podle některých teorií) druh rodu Homo, který se vyznačuje malým vzrůstem

ostatní
 Hobbit (počítač)